Titov kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander N. Titov
 Sergey V. Titov

Robotskapade auktorsförkortningar